Gamo peut désigner :
 Gamo, un fabricant espagnol d'armes à air comprimé ;
 Gamo, une frégate de la marine espagnole ;
 Gamo, un peuple d'Éthiopie ;
 gamo, la langue du peuple gamo ;
 Gamo, un ancien awraja d'Éthiopie ;
 , district situé dans la préfecture de Shiga, au Japon.